Stanisław Wilhelm Siemieński – starosta biecki, trzcinnicki i przysiecki
 Stanisław Siemieński-Lewicki (1864–1918) – ziemianin, konserwatysta, członek Izby Panów austriackiej Rady Państwa
 Stanisław Siemieński (ur. 1897) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)

Przypisy